Сборная Венесуэлы по футболу до 20 лет представляет Венесуэлу на молодёжных соревнованиях по футболу. Максимальный возраст игроков в данной команде не должен превышать 20 лет.

Команда дважды пробивалась в финальный турнир молодежного чемпионата мира — в 2009 году дошла до 1/8 финала, а в 2017 году завоевала серебряные медали, уступив в решающем матче англичанам со счётом 0:1. В молодежном чемпионате Южной Америки венесуэльцы один раз заняли третье (1954) и один раз четвертое место (2009).

Известные игроки 
Следующие игроки, выступавшие за молодежную сборную Венесуэлы, впоследствии сыграли 100 и более матчей за взрослую национальную команду:
 Хуан Аранго

Текущий состав 
Состав сборной на молодёжном чемпионате Южной Америки 2017.

Венесуэла

Примечания

См. также 
 Сборная Венесуэлы по футболу
 Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд

Ссылки 

Сборная Венесуэлы по футболу
Футбол в Венесуэле
Венесуэла